een aantal plaatsen in de VS:
Rockwell (Arkansas)
Rockwell (Iowa)
Rockwell (North Carolina)
Norman Rockwell, een Amerikaanse kunstschilder
Rockwell (zanger), een Amerikaanse R&B-zanger
Rockwellhardheid, een maat om de hardheid van een materiaal mee uit te drukken
Rockwell International, een voormalig Amerikaans concern voor lucht- en ruimtevaarttechniek
Rockwell Automation, een Amerikaans industrieel automatiseringsbedrijf
Rockwell Collins, een Amerikaans luchtvaartelektronicabedrijf
Rockwell (lettertype)